Орден (нагорода)
 Лицарські ордени
 Орден (організація) — організація, спільнота осіб, пов'язаних спільною метою і особливими правилами життя.

Джерела та література 
 М. Ф. Дмитрієнко. Орден //

Посилання 
 Орден //